Neirynck ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Neirynck (* 1931), belgisch-schweizerischer Politiker
 Kevin Neirynck (* 1982), belgischer Straßenradrennfahrer
 Stijn Neirynck (* 1985), belgischer Radrennfahrer
 Frans Neirynck (1927–2012), niederländischer Theologe und Hochschullehrer,